Щербаки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Щербаки — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Щербаки — деревня в Шумилинском районе Витебской области.

Россия 
 Щербаки — хутор в Кугарчинском районе Башкортостана.
 Щербаки — село в Усть-Таркском районе Новосибирской области.
 Щербаки — село в Саргатском районе Омской области.
 Щербаки — деревня в Островском районе Псковской области.
 Щербаки — упразднённый посёлок в Сосновском районе Челябинской области.

Украина 
 Щербаки — село в Ореховском районе Запорожской области.
 Щербаки — село в Белоцерковском районе Киевской области.
 Щербаки — село в Кременчугском районе Полтавской области.
 Щербаки — село в Богодуховском районе Харьковской области.

См. также 
 Щербак